Влазовичи — название населённых пунктов.

Россия 
 Влазовичи — село в Суражском районе Брянской области.
 Влазовичи — деревня в Себежском районе Псковской области.